He Is steht für:

 He Is (Brandy-Lied), Lied der US-amerikanischen Sängerin Brandy (2002)
 He Is (Ghost-Lied), Lied der schwedischen Band Ghost (2015)